Луан — округ в Бургундии;
 Луан — река во Франции
 Луан — коммуна во Франции;
 Луан (род. 1996) — французская певица.

Бразильские футболисты 
 Виейра, Луан (род. 1993) — бразильский футболист, нападающий, олимпийский чемпион 2016 года
 Гарсия Тейшейра, Луан (род. 1993) — бразильский футболист, защитник, олимпийский чемпион 2016 года

См. также 
 Луан — другое название лидокаина
 Луань